Kiltsi ist der Name eines estnischen Dorfes

 in der Stadtgemeinde Haapsalu (Kreis Lääne), siehe Kiltsi (Haapsalu)
 in der Landgemeinde Väike-Maarja (Kreis Lääne-Viru), siehe Kiltsi (Väike-Maarja)